Sporting Club de Moknine, club de football tunisien,
 Sporting Club de Moknine, club de handball tunisien.